Rio Ribeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Periá, vattendrag, Maranhão, 
 Rio Ribeira (vattendrag i Brasilien, lat -25,26, long -50,63), Paraná, 
 Rio Ribeira (vattendrag i Brasilien, lat -24,70, long -47,56), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar